Фёдор Фёдорович Иванов:
 Иванов, Фёдор Фёдорович (1777—1816) — русский драматург и поэт
 Иванов, Фёдор Фёдорович (1841—1914) — сенатор
 Иванов, Фёдор Фёдорович (1873 — после 1917) — русский офицер, герой Первой мировой войны
 Иванов, Фёдор Фёдорович — георгиевский кавалер; поручик; 29 октября 1917